Kordon (von französisch  „Band, Schnur“) steht für:

 Kordon (Grenzanlage), bauliche, technische oder landschaftliche Gestaltung einer Grenze oder eines Grenzhinterlandes
 Kordon (Verkehrsplanung), aus Zähl- oder Mautstellen gebildete, möglichst geschlossene Umgrenzung eines Gebiets
 Kordon (Ukraine), Dorf in der Oblast Odessa, Ukraine
 Kordonspitz, Berg der Ankogelgruppe in Österreich

Kordon ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardo Kordon (1915–2002), argentinischer Schriftsteller
 Fridolin (Frido) Moritz Kordon (1869–1944), österreichischer Schriftsteller und Alpinist
 Klaus Kordon (* 1943), deutscher Schriftsteller im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur
 Renate Kordon (* 1952), österreichische bildende Künstlerin

Siehe auch:
 Kordonkirche (Penzing), Pfarrkirche im Gemeindebezirk Penzing, Wien
 Kordonurne, Erscheinung der mittleren Bronze- und der Eisenzeit
 Cordon
 Cordon bleu
 Cordon sanitaire